Список рок-хитов № 1 2002 года по версии Billboard включает синглы в стиле рок, занимавшие 1 место рок хит-парада Modern Rock Tracks (с конца 2009 именующегося Alternative Songs) в 2002 году.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2002 год в музыке

Списки рок-хитов Billboard
Чарты Billboard 2002 года
Рок-чарты